Копиеватое () — посёлок в Каневском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 102 человека. Занимает площадь 0,277 км². Почтовый индекс — 19040. Телефонный код — 4736.

Местный совет 
19040, Черкасская обл., Каневский р-н, с. Копиевата

Ссылки 
 Копиеватое на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Каневского района (Черкасская область)